Szamal (Sam'al) az i. e. 1. évezred első felének városkirálysága, majd fontos középhatalma.

 Szamal – arameus nevén Bít Gabbar, a település
 Szamal – arameus nevén Ya'idi, az állam.